Hypovertex är ett släkte av kvalster. Hypovertex ingår i familjen Scutoverticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Hypovertex